MMM peut signifier :

 Malagasy Miara Miainga, parti politique malgache,
 Montpellier Méditerranée Métropole,
 3 000, nombre écrit en chiffres romains,
 3M, compagnie américaine, originellement Minnesota Mining and Manufacturing Company,
 Membre de l'Ordre du mérite militaire (Canada), les titulaires portent MMM à la fin de leur nom,
 Metal Machine Music, album de Lou Reed sorti en 1975,
 MMM peut désigner un hypermarché Migros,
 Mouvement militant mauricien, parti politique mauricien,
 Muriel Marland-Militello, députée UMP de la deuxième circonscription des Alpes-Maritimes de 2002 à 2012,
 Musée de la mer et de la marine à Bordeaux,

Voir aussi 
 Ememem, artiste.